|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel DFS Classic) van 2006 vond plaats van 12 tot en met 18 juni 2006 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Maria Sjarapova was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Jamea Jackson.

De ongeplaatste Vera Zvonarjova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Amerikaanse Jamea Jackson in twee sets, die allebei met een tiebreak eindigden. Zvonarjova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama hadden zich niet voor deze editie van het dubbelspeltoernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Rennae Stubbs, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het door middel van een wildcard toegelaten duo Jelena Janković en Li Na won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Jill Craybas en Liezel Huber in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Chinese Li Na had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Servische Janković geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Birmingham 2006
Birmingham